

Nederlandse personen 
 Anita Verkerk (Anita van Zalk), schrijfster 
 Arnold Willem Pieter Verkerk Pistorius, publicist en ambtenaar in Nederlands-Indië
 Bas Verkerk, politicus (o.a. burgemeester) en bestuurder
 Emo Verkerk, beeldend kunstenaar
 Jaap Verkerk, burgemeester
 Kees Verkerk, langebaanschaatser
 Maarten Verkerk, Eerste Kamerlid
 Marhinde Verkerk, judoka
 Martin Verkerk, tennisser 
 René Verkerk, diskjockey en programmamaker
 Rob Verkerk, commandant zeestrijdkrachten
 Ton Verkerk, voetbaldoelman en -trainer
 Will Verkerk, Tweede Kamerlid

Fictief persoon 
 Ronald Verkerk, aliassen Nick Sanders en Nick van der Heyde, personage uit de soapserie Goede tijden, slechte tijden